Leszek Sułek (1947–2021) – polski polityk, rolnik, samorządowiec i działacz spółdzielczy, poseł na Sejm IV kadencji
 Leszek Sułek (ur. 1954) – polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca, poseł na Sejm V kadencji